Henry Petty-Fitzmaurice, 3. markiz Lansdowne (1780 – 1863)
 Henry Petty-Fitzmaurice, 4. markiz Lansdowne (1816 – 1866)
 Henry Petty-Fitzmaurice, 5. markiz Lansdowne (1845 – 1927)
 Henry Petty-Fitzmaurice, 6. markiz Lansdowne (1872 – 1936)

Zobacz też